Edwards Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Edwards Township (Michigan)
 Edwards Township (Minnesota)
 Edwards Township (North Carolina)